Příjmení Picard neslo a nese více osob. Pojem původně odkazoval na obyvatele francouzské Pikardie.

 Alexandre Picard (* 1985) – kanadský hokejista
 Alfred Christopher Picard – novozélandský politik
 Catherine Picard (* 1952) – francouzská politička
 Charles Picard (1883–1965) – francouzský klasický archeolog
 Émile Picard (1856–1941) – francouzský matematik
 Ernest Picard (1821–1877) – francouzský politik
 François Picard (1921–1996) – francouzský pilot Formule 1
 Henry Picard (1906–1997) – americký golfista
 Jean Picard (1620–1682) – francouzský astronom
 Jehuda Leo Picard (1900–1997) – izraelský geolog a hydrolog
 Liza Picard (* 1927) – anglická historička
 Max Picard (1888–1965) – švýcarský psychiatr a filosof
 Robert Picard (* 1957) – kanadský hokejový obránce
 Jean-Luc Picard – fiktivní postava ze seriálů Star Trek: Nová generace a Star Trek: Picard a navazujících filmů, ztvárněná Patrickem Stewartem

jiný význam:
 Picard (kráter) – kráter na Měsíci pojmenovaný podle astronoma Jeana Picarda
 Picard (ostrov) – ostrov atolu Aldabra
 Star Trek: Picard – americký televizní seriál z roku 2020

Podobná jména 
 Piccard
 Pickard

Externí odkazy